Orfa ou Orpa é uma mulher moabita mencionada na Bíblia, no Livro de Rute. Orfa e Rute casaram-se com os filhos de Noemi, e quando estes morreram, Orfa retornou para seu povo e Rute decidiu-se a acompanhar a sogra de volta à terra natal.

Árvore genealógica

Mulheres no Antigo Testamento
Livro de Rute